Натуральне число 1803
 1803 рік до нашої ери
 1803 рік нашої ери